Пол Кэвэна (, имя при рождении Уильям Григс Аткинсон (; 8 декабря 1888 года — 15 марта 1964 года) — британский актёр, известный своими работами театре и кино США в 1920—1950-е годы.

За время своей карьеры Кэвэна сыграл в таких фильмах, как «Тарзан и его подруга» (1934), «Трудный путь» (1943), «Шерлок Холмс: Багровый коготь» (1944), «Шерлок Холмс и замок ужаса» (1945), «Юмореска» (1946), «Вердикт» (1946), «Мадам Бовари» (1949), «Пустынный лис» (1951), «Дом восковых фигур» (1953) и «Великолепная одержимость» (1954).

Ранние годы жизни и начало актёрской карьеры 
Пол Кэвэна родился 8 декабря 1888 года в  в графстве Дарем недалеко от Ньюкасла, Великобритания, его имя при рождении — Уильям Григс Аткинсон. По другим сведениям, он родился в Чизлхёрсте, Кент (ныне Бромли, Лондон), Великобритания, и его имя при рождении — Пол Майкл Кэвэна ().

После окончания средней школы в Ньюкасле он учился в Эммануил-колледже Кембриджского университета, получив степень магистра в области права. Получив образование, Кэвэна уехал в Западную Канаду, где девять месяцев прослужил в Королевской конной полиции, а затем был адвокатом в Эдмонтоне.

В 1926 году, по информации обозревателя Гаррисона Кэрролла из The Bristol Daily Courier, Кэвэна проиграл в Монте-Карло все свои деньги (22 тысячи долларов), после чего решил не возвращаться в Канаду, а отправился в Лондон, где довольно быстро стал актёром, получив благодаря своему канадскому произношению роль в американской пьесе «За рекламу платят». В 1928 году он сыграл в британских мелодрамах «Два маленьких барабанщика» (1928) и «Теша» (1928) с Марией Кордой в главной роли.

В 1929 году он дебютировал на Бродвейской сцене, сыграв главную роль в спектакле «Скотленд-Ярд». Позднее он вновь играл на Бродвее, заменив выбывшего актёра в роли князя Михаила в спектакле «Товарищ» (1937).

Карьера в кинематографе 
Приобретя богатый опыт актёрской работы в Лондоне и в США, в 1929 году Кэвэна отправился в Голливуд, где его кинокарьера в итоге охватит чуть более трёх десятилетий. В 1929 году он подписал контракт со студией Paramount. Однако за первые 6 месяцев работы на студии он лишь дважды сыграл в аренде на студиях Metro-Goldwyn-Mayer и Universal Pictures. В конце концов, за 18 месяцев до истечения срока контракта Кэвэна, попросил студию освободить его, после чего стал фрилансером.

Став независимым актёром, Кэвэна разу же получил роль в романтической комедии «Неприятностей не оберёшься» (1930) с Рональдом Колманом и Лореттой Янг, вслед за этим сыграв в романтической комедии «Ворчун» (1930), вестерне Уильяма Уайлера «Буря» (1930), военной мелодраме с Уолтером Хьюстоном и Кей Фрэнсис «Добродетельный грех» (1930), мелодраме «Строго необычно» (1930), военной мелодраме «Рождённый любить» (1931) с Констанс Беннетт и Джоэлом Маккри, вестерне Сесиля Де Милля «Муж индианки» (1931) и мелодраме с Кей Фрэнсис «Грехопадение» (1931). Вскоре последовали роли в мелодрамах «Билль о разводе» (1932) с участием Кэтрин Хепберн и Джона Бэрримора и «Катастрофа» (1932) с Рут Чаттертон и Джорджем Брентом, а в 1933 году Кэвэна появился в криминальный фильмах «Дело об убийстве в питомнике» (1933) с Уильямом Пауэллом и Мэри Астор и «Грех Норы Моран» (1932), а также в романтической комедии «Эта ночь наша» (1933) с Клодетт Кольбер и Фредериком Марчем.

В 1934 году в приключенческом экшне «Тарзан и его подруга» (1934) с участием Джонни Вайсмюллера и Морин О’Салливан он сыграл «подлого мерзавца Мартина Арлингтона», который «готов пойти на всё ради пары сотен слоновьих бивней». У Кэвэны была также роль очаровательного мошенника в криминальной мелодраме «Печально известная Софи Лэнг» (1934). Следующими заметными фильмами актёра стали комедия «Поездка в город» (1935), где он сыграл главную мужскую роль в паре с Мэй Вест, а также романтическая комедия «Роскошь» (1935) с Мириам Хопкинс, где у него была вторая главная роль. После главной роли в криминальной мелодраме «Чарли-Шампанское» (1936) свою следующую значимую роль Кэвэна сыграл лишь в 1939 году в криминальной мелодраме «В рамках закона» (1939) с Рут Хасси, где он сыграл члена банды грабителей, после чего у него была роль второго плана в романтической мелодраме «Я возьму эту женщину» (1940) со Спенсером Трейси и Хэди Ламарр.

В 1941 году Кэвэна сыграл в романтической комедии «Мейзи была леди» (1941) с Энн Сотерн и Лью Эйрсом и детективе «Дело чёрного попугая» (1941), в 1942 году у него были роли в военных мелодрамах «Капитаны облаков» (1942) и «Эскадрилья «Орёл»» (1942), а в 1943 году наиболее значимым фильмом актёра стал мюзикл с Айдой Лупино «Трудный путь» (1943). В 1944—1945 годах Кэвэна сыграл в трёх детективах про Шерлока Холмса «Шерлок Холмс: Багровый коготь» (1944), «Женщина в зелёном» (1945) и «Шерлок Холмс и замок ужаса» (1945), в которых роль знаменитого сыщика сыграл Бэзил Рэтбоун.

По мнению ряда кинокритиков, «лучше всего Кэвэне удалась роль учтивого немолодого мужа Джоан Кроуфорд в блестящем фильме „Юмореска“ (1946), где он стоически переносит выходки своей невротички-жены». Среди других заметных картин Кэвэны 1946 года — музыкальный байопик «Ночь и день» (1946) с Кэри Грантом и Алексис Смит, а также фильм нуар «Вердикт» (1946), где он сыграл либерального политика, которого приговаривают к смертной казни за убийство, которого он не совершал. В 1947 году Кэвэна сыграл небольшие роли ещё в трёх фильмах нуар — «Обесчещенная леди» (1947) с Хэди Ламарр, «Тайна за дверью» (1947) с Джоан Беннетт и «Айви» (1947) с Джоан Фонтейн.

В последующие годы Кэвэна сыграл в таких фильмах, как комедия «Ты должна быть счастлива» (1948) с Джеймсом Стюартом и Джоан Фонтейн, историческая мелодрама «Мадам Бовари» (1949) с Дженнифер Джонс, мелодрама с Эллой Рейнс «Второе лицо» (1950), военная драма с Джеймсом Мейсоном «Пустынный лис» (1951), фильм нуар «Голливудская история» (1951) с Ричардом Конте, а также фильм ужасов «Загадочная дверь» (1951) с Чарльзом Лоутоном и Борисом Карлоффом.

В 1952—1954 годах последовали историческая мелодрама «Плимутское приключение» (1952) со Спенсером Трейси и Джин Тирни, фильм ужасов «Дом восковых фигур» (1953) с Винсентом Прайсом, приключенческий экшн «Песчаные крысы» (1953) с Ричардом Бартоном и Джеймсом Мейсоном, вестерн с Тайроном Пауэром «Игрок с Миссисипи» (1953), военный экшн «Рейд» (1954), приключенческая комедия «Великая ночь Казановы" (1954) с Бобом Хоупом и детективная комедия с Джеймсом Мейсоном «Шарада» (1954).

Позднее он сыграл в исторических фильмах «Алый жакет» (1955) с Корнелом Уайлдом, «Лиловая маска» (1955) с Тони Кёртисом, «Король и вор» (1955) с Энн Блит и «Диана» (1956) с Ланой Тёрнер. Другими заметными фильмами Кэвэны в конце 1950-х годов стали мелодрама «Интерюдия» (1957) с Джун Эллисон, фантастическая криминальная мелодрама «Дьяволица» (1957) с Мари Бланчард и фильм ужасов «Четыре черепа Джонатана Дрейка» (1959), который стал его последней работой в кино.

Карьера на телевидении 
В период с 1950 по 1960 год Кэвэна сыграл гостевые роли в 72 эпизодах 48 различных телесериалов, среди которых «Космический патруль» (1950—1955, 7 эпизодов), «Отряд по борьбе с преступностью» (1951), «Мистер и миссис Норт» (1952), «Бостонский Блэки» (1952), «Приключения Сокола» (1954), «Городской детектив» (1954—1955, 2 эпизода), «Письмо к Лоретте» (1955), «Миллионер» (1955), «Джим из джунглей» (1955—1956, 8 эпизодов), «Лесси» (1956), «Перри Мейсон» (1957—1959, 2 эпизода), «Приключения Супермена» (1958), «Диснейленд» (1959) и «Есть оружие — будут путешествия» (1960)

Актёрское амплуа и оценка творчества 
Как пишет историк кино Хэл Эриксон, «элегантный, с тщательно подстриженными усами», Кэвэна «играл не падающих духом британцев в ролях второго плана, часто был злодеем из общества, благородным обманываемым мужем или военным чиновником». По словам И. С. Мовиса, он «стал воплощением обходительного, хорошо одетого англичанина». Эриксон отмечает, что на протяжении своей актёрской карьеры «Кэвэна пользовался спросом как на больших студиях, так и на независимых кинокомпаниях бедного ряда».

Личная жизнь 
В 1914 году в период пребывания в Канаде Кэвэна женился в первый раз, и этот брак продлился до 1922 года. В 1946 году Кэвэна женился на Кэтрин Лэйфилд Люн, с которой прожил до своей смерти. У парыбыл один ребёнок, дочь Джоан Кэтрин Маргарет, которая родилась в 1954 году.

Смерть 
Пол Кэвэвна умер 15 марта 1964 года в Лондоне от сердечного приступа. Ему было 75 лет.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Пол Кэвэна на сайте IMDb
 Пол Кэвэна на сайте AllMovie
 Пол Кэвэна на сайте Turner Classic Movies